Door de jaren heen heeft het Duitse automerk Mercedes-Benz talloze modellen onder de naam Mercedes-Benz 280 op de markt gebracht.

 1959-1968 (W111):
 280SE
 1968-1971 (W113): 
 280SL
 1968-1973 (W108): 
 280SEL
 280SE
 280S
 1972-1976 (W114): 
 280
 280C 
 280CE
 1975-1980 (W116): 
 280S
 280SE
 280SEL
 1975-1986 (W123):
 280
 280E
 280C
 280CE
 280TE
 1994 (W202): 
 C280

280